Хан Государства Хорезм (Хивинского ханства), также известный в советской историографии как Хивинский хан () — высшая государственная должность в Государстве Хорезм (Хивинском ханстве) с 1511 года по 1920 год.

Само государство всегда именовало себя как Хорезм, а Хивинским ханством стало называться у российских историков в честь своей столицы начиная с XVII  века — Хивы. Многие правители «Хивинского ханства», носили официальный титул — хан. Но начиная с Аллакули-хана наряду с ним оставляли за собой древний титул правителей Хорезма — хорезмшах, тем самым демонстрируя преемственность с древними хорезмийскими традициями государственности.

Титул хана в Хивинском ханстве носили правители узбекских династий шибанидов — Арабшахидов и Кунгратов.

Династия Арабшахидов

Первым ханом из династии Арабшахидов был Ильбарс (1511—1518), последним — Ильбарс-хан II (1728—1740).

Династия Кунгратов

Правители из династии Кунгратов Мухаммад Амин-бий (1763—1790) и Аваз-инак (1790—1804) правили страной в чине Инака.

Первый правитель из династии Кунгратов принявший титул хана был Эльтузар (1804-1806), последним — Саид Абдулла-хан (1918—1920).

В некоторых печатях ханов из династии Кунгратов имеется титул Хорезмшах.

Список правителей Хивинского ханства

См. также 
 Хорезмшах
 Эмир Бухарского эмирата
 Хан Бухарского ханства
 Хан Кокандского ханства

Примечания

Литература 
 
 История государства и права / Под ред. Н.П. Азизов, Ф. Мухитдинова, М. Хамидова и др.. — Ташкент: Издательство Академии МВД Республики Узбекскистан, 2016. — С. 175. — 335 с.
 
 
 Тревер К.В., Якубовский А.Ю., Воронец М.Э.: История народов Узбекистана, том 2. — Ташкент: АН УзССР, 1947. — 517 с.
 

Правители Хорезма